Финогеновский — хутор в Усть-Лабинском районе Краснодарского края России. Входит в состав Александровского сельского поселения.

География 
Хутор расположен на берегах речки Зеленчук Второй, в 5 км западнее (ниже по течению) от центра сельского поселения — хутора Александровского. В 2 км западнее хутора Финогеновский (ниже по течению) расположен хутор Согласный, в 1,5 км восточнее (выше по течению) — хутор Пятихатский.

Население

Улицы 
 ул. Береговая,
 ул. Карла Маркса,
 ул. Комсомольская.

Примечания 

Населённые пункты Усть-Лабинского района